Baldacci :
 David Baldacci (né en 1960), écrivain américain ;
 John Baldacci (né en 1965), homme politique américain.